A União Nacional dos Índiodescendentes (UNID) é uma associação civil de caráter sociocultural, sem fins lucrativos, laica, de direito privado. Fundada em 27 de novembro de 2002, tem por objetivo social congregar as pessoas que se autodefinem indígenas, bem como Índiodescendentes, com o propósito de organizá-los socialmente, estudar, debater, divulgar e defender a cultura dos povos indígenas, bem como apoiá-los em suas grandes reivindicações.

Ver também
 Povos indígenas do Brasil
 Movimento indígena no Brasil

Ligações externas 
 Site oficial

Organizações de direitos indígenas do Brasil‎